Savonia o Savoniano puede referirse a:

 Savonia (en finés Savo), una provincia histórica de Finlandia cuando era parte del Reino de Suecia.
 Dialectos savonianos, formas de lengua finesa que se hablan en Savonia y otras partes del este de Finlandia.
 Pueblo savoniano, pueblo finlandés descendiente de los habitantes de la provincia histórica de Savonia.
 Universidad de Ciencias Aplicadas de Savonia, una universidad en Savonia del Norte, Finlandia.
 Hotel Savonia, un hotel de la cadena Best Western en Kuopio, Finlandia.

 Savonia del Norte, una región actual de Finlandia.
 Savonia del Sur, una región actual de Finlandia.
 Savo (volcán), en la isla de Savo, en las Islas Salomón.